НХЛ у сезоні 1982/1983 — 66-й регулярний чемпіонат НХЛ. Сезон стартував 5 жовтня 1982. Закінчився фінальним матчем Кубка Стенлі 17 травня 1983 між Нью-Йорк Айлендерс та Едмонтон Ойлерс перемогою «Айлендерс» 4:2 в матчі та 4:0 в серії. Це четверта поспіль перемога в Кубку Стенлі «Айлендерс».

Драфт НХЛ 

20-й драфт НХЛ. У 12-и раундах було обрано 252 хокеїстів. Першим номером драфту став Горд Клузак, якого обрав клуб «Бостон Брюїнс».

Огляд 
Перед початком сезону Колорадо Рокіз переїхав до міста Іст-Резерфорд штат Нью-Джерсі та змінив назву на «Нью-Джерсі Девілс». Відбулись зміни в дивізіонах відтепер «Вінніпег Джетс» виступав у Дивізіоні Смайт замість Дивізіону Норріса.

Нову арену отримав «Калгарі Флеймс» Скоушабенк-Седдлдоум місткістю 16,605 глядачів.

Чемпіоном регулярного сезону став «Бостон Брюїнс», який набрав 110 очок. «Едмонтон Ойлерс» встановив новий рекорд результативності 424 шайби. «Вашингтон Кепіталс» вперше в історії вийшов до плей-оф. «Нью-Йорк Айлендерс» вчетверте поспіль виграв Кубок Стенлі.

Підсумкові турнірні таблиці

Конференція Принца Уельського

Конференція Кларенса Кемпбела

Матч усіх зірок НХЛ 
35-й матч усіх зірок НХЛ пройшов 8 лютого 1983 року в Юніондейлі: Кемпбел — Уельс 9:3 (1:2, 2:0, 6:1).

Статистика

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі 

''І = матчі; ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди); В = перемоги; П = поразки; Н = нічиї; ГП = голів пропушено; ША = шатаути; СП = Середня кількість пропущених шайб

Плей-оф

Призи та нагороди сезону

Команда всіх зірок

Дебютанти сезону 
Горд Клузак, Бостон Брюїнс
Дейв Андрейчук, Баффало Сейбрс
Філ Гауслі, Баффало Сейбрс
Джеймс Макоун, Калгарі Флеймс
Мюррей Крейвен, Детройт Ред Вінгз
Браян Беллоуз, Міннесота Норт-Старс
Крейг Людвіг, Монреаль Канадієнс
Матс Неслунд, Монреаль Канадієнс
Пет Вербек, Нью-Джерсі Девілс
Боб Фрос, Філадельфія Флайєрз
Дейв Пулін, Філадельфія Флайєрз
Рон Саттер, Філадельфія Флайєрз
Річ Саттер, Піттсбург Пінгвінс
Гері Лімен, Торонто Мейпл-Ліфс
Мішель Петі, Ванкувер Канакс
Патрік Сундстрем, Ванкувер Канакс
Скотт Стівенс, Вашингтон Кепіталс
Браян Гейвард, Вінніпег Джетс

Завершили кар'єру 
 Вейн Кешмен, Бостон Брюїнс (останній гравець з часів оригінальної шістки)
 Жиль Жильбер, Детройт Ред Вінгз
 Реджі Ліч, Детройт Ред Вінгз
 Геррі Ангер, Едмонтон Ойлерс
 Майк Мерфі, Лос-Анджелес Кінгс
 Режан Уль, Монреаль Канадієнс
 Керол Вадне, Нью-Джерсі Девілс
 Джон Девідсон, Нью-Йорк Рейнджерс
 Ульф Нільссон, Нью-Йорк Рейнджерс
 Ян Тернбулл, Піттсбург Пінгвінс
 Жак Рішар, Квебек Нордікс
 Марк Тардіф, Квебек Нордікс
 Вацлав Недоманський, Сент-Луїс Блюз
 Серж Савар, Вінніпег Джетс
 Фред Артур, Філадельфія Флаєрс

Посилання 
 Сезон 1982/1983 
 Офіційний сайт НХЛ 
 Сезон НХЛ на «Hockey Reference» 

Сезон НХЛ 1982—1983
1982 у канадському спорті
1983 у канадському спорті